Агашин Денис Владимирович (р. 8 декабря 1975, г.Сарапул, Удмуртской АССР, СССР) — ижевский предприниматель, политический и общественный деятель. Являлся Главой администрации города Ижевска с 2010 по 2015 год. Член партии «Единая Россия», входит в её генеральный совет.

Биография 
Родился в городе Сарапуле в семье Владимира Ивановича Агашина, политика, занимавшего высокие должности в структуре региональной власти Удмуртской Республики. В 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», кандидат экономических наук.

C 1996 по 1998 год — специалист кредитного управления, экономист управления инвестиций и МБК Евроазиатского банка в городе Ижевске.

С 1998 по 2000 год — генеральный директор ЗАО «Межрегиональная финансовая компания „Альфа“» в городе Сарапул; с 2000 года — коммерческий директор ОАО «Ижевский хлебозавод 3»; с 2000 по 2003 год — генеральный директор хлебозавода. С 2003 по 2009 год — генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания». С 2009 года — генеральный директор ООО «Удмуртский промышленный холдинг».

В 2005 году защитил диссертацию на тему: «Повышение эффективности кооперации в зернопродуктовом комплексе региона (на материалах Удмуртской республики)», получил учёную степень кандидата экономических наук.

За вклад в развитие Удмуртской Республики награждён почётной грамотой правительства Удмуртской Республики.

Политическая деятельность 
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики 3-го и 4-го созывов.

С июня 2008 по 2009 год являлся Секретарем Политсовета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия». В 2009—2010 годах являлся министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

26 ноября 2010 года Городская дума Ижевска 30 голосами из 42 утвердила кандидатуру Дениса Агашина на пост главы администрации столицы Удмуртии.

12 мая 2015 года подал в отставку по собственному желанию, заявив о намерении участвовать в осенних выборах депутатов Городской думы. Экс-чиновник баллотировался в качестве самовыдвиженца по 18-му Нефтяному округу, набрал 28,81% голосов, уступив кандидату от «Единой России».

Скандал 
27 октября 2011 года в интернете появился видеоролик, на котором заснято выступление Агашина перед ветеранскими организациями Ижевска 24 октября 2011 года. Запись сделали представители КПРФ и передали её Андрею Коновалу, замглавы удмуртского отделения партии «Патриоты России» (в рамках подписанного соглашения о совместной борьбе против партии власти), который и выложил ролик в сеть 28 октября вместе со стенограммой.

В ролике Агашин предлагает ветеранам голосовать «именно за Единую Россию», и объясняет, что от итогов голосования напрямую зависит финансирование региона, причем делает это в присутствии членов избирательной комиссии.

…Ленинский район получил всех больше, потому что лучше всех проголосовал за «Единую Россию». 75 млн руб. было выделено Ленинскому району, Октябрьскому — 40 с чем-то, Индустриальному — так же… Ещё раз повторю, что Ленинский район больше всех получил этих денег, только потому, что вы проголосовали и поддержали «Единую Россию», потому что распределяли именно так…

Если партия в том или ином районе наберет от 51 % до 54 %, я выхожу с предложением осуществить финансирование районного отделения на 500 тыс. руб. От 55 % до 59 % — 600 тыс. руб. Если свыше 60 % — 1 млн руб., 1 млн на районную ветеранскую организацию.

…без голосования за «Единую Россию», нам этого не дадут. Потому что сегодня, начиная с самого верха, с федерации, распределение всех денег, всех ресурсов идёт именно так… Кто сегодня поддерживает действующую власть, а «Единая Россия» — это партия власти, кто её поддерживает, тому и добавляют и денежные средства и увеличивают финансирование.

Я не нарушаю закон, потому что на сегодняшний день являюсь членом партии ЕР, я являюсь членом Генерального Совета партии «Единая Россия», я был секретарем Политсовета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», я назначен партией «Единая Россия» на должность, которую, я занимаю: за меня 75 процентов депутатов, которые сегодня состоят в Городской думе, а это члены партии «Единой России», проголосовали 100 процентов. Поэтому я имею полное право морально, и любое другое сегодня говорить и убеждать и просить вас всех голосовать за эту партию, потому что никакой другой партии я в принципе не знаю.

Реакция 
В руководстве «Единой России» дистанцировались от заявлений главы администрации Ижевска и члена генсовета партии Дениса Агашина, заявив, что глава Ижевска не является кандидатом в депутаты от партии и проводил встречу с представителями ветеранских организаций «по своей инициативе». Денис Агашин утверждает, что это его «личная инициатива», которая была озвучена в «нерабочее время». Однако, на сайте «Известий» обратили внимание, что запись сделана в понедельник, 14:10.

Первый секретарь Удмуртского республиканского комитета КПРФ Владимир Бодров сообщил, что КПРФ направит обращение в Центральную избирательную комиссию с требованием провести разбирательство в отношении главы администрации Ижевска Дениса Агашина. «Мы уже подготовили соответствующие документы и приложили к ним доказательную видеозапись.»

Удмуртское отделение партии «Патриоты России» пообещало обратится в Следственный комитет Удмуртской республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении главы администрации Ижевска.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Оксана Дмитриева заявила, что «фактически это подрыв конституционного строя, ведь это давление на волеизъявление граждан».

31 октября председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил в ЦИК телеграмму с требованием наказать избирательное объединение — партию «Единая Россия». Он предложил квалифицировать действия Агашина как подкуп избирателей. По его словам, правонарушение совершено должностным лицом партии, участвующей в выборах. Также Сергей Митрохин направил обращение генеральному прокурору и призвал депутатов городской думы Ижевска инициировать отставку Дениса Агашина.

По мнению аналитиков сайта gazeta.ru «Казус Агашина, как и уникальные по скандальности даже для современной России муниципальные выборы в Санкт-Петербурге /…/отражают „тренд эпохи“.»

По данным сайте «демагогия.ру» Агашин занял первое место по итогам октябрьского голосования в номинации «незаконная агитация с элементами подкупа».

В январе 2012 года журнал «Своё дело» назвал выступление Агашина «Скандалом года».

На сайте газеты «The Washington Post» скандал был приведен в качестве примера растущей роли смартфонов в политической жизни российского общества:

Это была небольшая победа в бою с предвыборными нарушениями в России, которая показывает растущую важность электронного мониторинга, обычных граждан, вооруженных смартфонами, диктофонами и камерами.

В 2013 году скандал с подкупом был упомянут в книге Елены Чебанковой «Civil Society in Putin’s Russia».

Судебное решение 
18 ноября 2011 г. Ленинский районный суд Ижевска признал Агашина виновным в незаконной агитации и назначил ему штраф в 2 тысячи рублей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте администрации города Ижевска
 персональный блог
 «Ветеранский» скандал вокруг «Единой России» вспыхнул в Ижевске
 «Единая Россия» не заметила подкупа избирателей
 Матвей Ганопольский: «Ижевский правдоруб»
 Члена генсовета «Единой России» поймали на подкупе пенсионеров
 Обращение Агашина — на Udmurtia.tv
 Предвыборная кампания, антология скандалов
 United Russia Official Buys Veteran Votes
 Putin’s party stung by bribe footage
 «Предвыборный шантаж» от «Единой России» (The Moscow Post, 28 августа 2012)

Предприниматели России
Члены «Единой России»
Родившиеся 8 декабря
Политические скандалы России
Персоналии:Ижевск